(5731) Зевс () — околоземный астероид из группы аполлонов, который характеризуется крайне вытянутой орбитой, из-за чего в процессе своего движения вокруг Солнца он пересекает не только орбиту Земли, но и Марса, уходя далеко за его орбиту. Он был открыт 4 ноября 1988 года американской женщиной-астрономом Кэролин Шумейкер в Паломарской обсерватории и назван в честь бога грома и молний  Зевса, верховного божества в древнегреческой мифологии.

См. также 
 Список астероидов (5701—5800)
 Классификации малых планет
 Список астероидов, пересекающих орбиту Земли
 Список астероидов, пересекающих орбиту Марса

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, пересекающие орбиту Земли
Астероиды, пересекающие орбиту Марса
Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды, открытые Кэролин Шумейкер
Названия астероидов из древнегреческой мифологии